Vondrová ist der Familienname folgender Personen:

 Lada Vondrová (* 1999), tschechische Leichtathletin
 Martina Vondrová (* 1972), tschechische Skilangläuferin